

Angleterre
Gloucestershire, Comté

Australie
Comté de Gloucester, situé dans l'État de Nouvelle-Galles du Sud

Canada
Comté de Gloucester, situé dans la province du Nouveau-Brunswick.

États-Unis 
Comté de Gloucester, situé dans l'État du New Jersey 
Comté de Gloucester, situé dans le Commonwealth de Virginie